Jean-Louis Henry peut désigner :

 Jean-Louis Henry (1861-1941), homme politique français.

Voir aussi 

 Jean-Louis Henry de Longuève (1752-1841), homme politique français.